Condado de Cass puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Cass (Dakota del Norte)
 Condado de Cass (Illinois)
 Condado de Cass (Iowa)
 Condado de Cass (Indiana)
 Condado de Cass (Minnesota)
 Condado de Cass (Misuri)
 Condado de Cass (Nebraska)
 Condado de Cass (Míchigan)
 Condado de Cass (Texas)